'Abdu'l-Bahá – religioso iraniano
 Aljaksej Baha – allenatore di calcio ed ex calciatore bielorusso
 Dzmitryj Baha – calciatore bielorusso
 Nabil Baha – ex calciatore francese naturalizzato marocchino
 Regis Baha – calciatore camerunese
 Ziyad Baha' al-Din – economista, giurista e politico egiziano